Paralipinia rara är en ödleart som beskrevs av  Ilya Sergeevich Darevsky och ORLOV 1997. Paralipinia rara ingår i släktet Paralipinia och familjen skinkar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skinkar
rara